Schöne heile Welt steht für:
 Schöne heile Welt (2018), deutscher Fernsehfilm von Gernot Krää
 Der Bulle von Tölz: Schöne, heile Welt, Fernsehfilm aus der Krimiserie Der Bulle von Tölz (2000)